Goatlord – grupa muzyczna
 Goatlord – album kompilacyjny black metalowej grupy Darkthrone
 Goatlord – album kompilacyjny grupy Goatlord